Partito Operaio Belga (Parti Ouvrier Belge) attivo dal 1885 al 1940

Codici 
 POB – codice aeroportuale IATA della Base aerea di Pope (Carolina del Nord), Stati Uniti d'America
 POB – codice ISO 639-3 obsoleto della lingua poqomchi' occidentale